Саваянаги — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саваянаги, Масатаро (1865—1927) — министр образования Японии, реформатор японской системы образования.
 Саваянаги, Рико  (род. 1994) — японская профессиональная теннисистка.